Париж — Труа () — шоссейная однодневная велогонка по маршруту между французскими городами Провен и Труа. Проводится с 1910 года. Входит в календарь Европейского тура UCI, имея категорию 1.2.

Призёры

Ссылки 
 Официальный сайт организатора гонки
 Париж — Труа на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1910 года